Carcí de Naupacte (en llatí Carcinus, en grec antic ) fou un poeta grec nascut probablement a Naupacte que menciona Pausànies i el situa entre els poetes cíclics.

Caró de Làmpsac li atribueix el poema èpic , que segurament es va escriure abans de l'època de Carcí i és atribuït a un poeta d'origen milesi per altres fonts.

Referències 

Poetes de l'antiga Grècia